Чу́дово — город (с 1937) в России, на севере Новгородской области. Административный центр Чудовского района, в котором образует муниципальное образование город Чудово со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе. В рамках административно-территориального устройства является городом районного значения.

Население —  чел. ().

Город расположен на Приильменской низменности, на реке Керести (приток Волхова, бассейн Ладожского озера), в 73 км от Великого Новгорода и в 118 км от Санкт-Петербурга.

Этимология 
Существует несколько версий этимологии топонима Чудово. Одна из них гласит, что этот ойконим образован от этнонима финно-угорского племени чудь, что вполне вероятно, поскольку населённый пункт расположен на территории предполагаемого расселения чуди в домонгольский период.

С другой стороны, структура названия позволяет видеть в основе топонима прозвищное имя Чудо (зафиксированное в писцовых книгах Водской пятины Новгородской земли XVI века), от которого с помощью суффикса -ов образовано название в обычной форме притяжательного прилагательного.

Бытует мнение о том, что не следует склонять название города Чудово, но в районной газете «Родина» и в большинстве официальных документов органов местного самоуправления название последовательно склоняется в соответствии с правилами русского языка. В Ярославской  области деревни Чудово и Юдово рядом, как в сказке про чудо-юдо, далеко от проживания народа чудь.

История 
Первое упоминание о Чудове было обнаружено в писцовой книге Водской пятины 1539 года, где говорится о деревне Чудово на Керести (современная улица Иванова) и деревне Чудовская Лука (она находилась в излучине реки Керести (за нынешней Центральной районной больницей), но позднее была перенесена на Большую Тихвинскую столбовую дорогу (нынешняя улица Косинова). Деревня Чудовская Лука была весьма крупной по меркам того времени — насчитывала более 30 дворов, что позволяет отнести её возникновение к более ранним годам. Позднее, с развитием ямского промысла на почтовом тракте деревня Чудово превратилась в Чудовский Ям, лежавший на дороге к Неве от Москвы через Новгород. В начале XIX века жители села Ям-Чудово занимались рыболовством, заготовкой сена и дров для продажи в Петербург. Название Ям-Чудово сохранялось до 1851 года.

В 1849 году рядом c Чудовом прошла первая очередь Николаевской железной дороги Санкт-Петербург — Москва (достроена в 1851 году). Первоначально станция в полутора верстах от села называлась Керестьская. В честь открытия первой очереди дороги по ней до Чудова прошёл императорский поезд, после чего Николай I отправился в бывшую усадьбу графа Аракчеева в селе Грузино по специально построенной к его приезду дороге, соединившей станцию и Грузинское шоссе (сейчас это — Октябрьская улица, до войны бывшая центральной улицей пристанционного посёлка, а затем — и города).

В 1871 году закончено строительство узкоколейной железной дороги Новгород — Чудово. Чудово становится узловой железнодорожной станцией, возле которой вырос крупный посёлок. В 1877 году вместо двух деревянных вокзалов, располагавшихся по обе стороны полотна, построен на нечётной стороне каменный железнодорожный вокзал по проекту архитектора Б. Ф. Лорберга (одно из немногих в городе зданий XIX века, сохранившихся до наших дней).

В 1923 году пристанционный посёлок Чудово получает статус посёлка городского типа, который с 1 августа 1927 года стал центром Чудовского района Новгородского округа Ленинградской области (23 июля 1930 года деление на округа в СССР было упразднено). 25 июня 1928 года в соответствии с постановлением Президиума ВЦИК пристанционный посёлок Чудово был преобразован в рабочий посёлок.

20 июня 1937 года по очередному постановлению Президиума ВЦИК посёлок Чудово получил статус города районного подчинения.

На июнь 1941 года в районе насчитывался 1 город, 3 рабочих посёлка (Грузино, Коминтерн и Краснофарфорный), более 100 сельских населённых пунктов; проживало более 61 000 человек, из которых около 10 000 в Чудове и ближайших окрестностях: Итальянке (сейчас ул. Большевиков), Владимирке (ул. Ленина в микрорайоне), Боровом (ул. Ленина от станции до «Спутника»), Первомайском (ул. Тушинские), сёлах Чудово, Лука 1-я (ул. Косинова), Лука 2-я, Гудалово).

В период Великой Отечественной войны город был оккупирован германскими войсками (21-я пехотная дивизия 18-й армии) 20 августа 1941 года.

Освобождён 29 января 1944 года от гитлеровских германских войск советскими войсками 54-й армии Волховского фронта (44-я стрелковая дивизия, полковник И. А. Воробьёв; 111-й стрелковый корпус, генерал-майор Б. А. Рождественский; 2-й укрепрайон, полковник С. Е. Росийченко; 48-й отдельный дивизион бронепоездов, майор А. Б. Бархударов) в ходе Новгородско-Лужской наступательной операции.

Соединениям, отличившимся в боях за освобождение города Чудово, присвоено наименование «Чудовских»:
 44-я стрелковая дивизия (полковник И. А. Воробьёв);
 14-я отдельная стрелковая бригада;
 53-я отдельная стрелковая бригада (полковник М. С. Елшинов);
 2-й укреплённый район (полковник С. Е. Росийченко).

По Указу Президиума Верховного Совета СССР от 5 июля 1944 года город Чудово и весь Чудовский район были включены в состав вновь образованной Новгородской области.

Демография

Экономика 

Основной сектор экономики г. Чудово — промышленное производство.

Ведущими отраслями в 2018 году являлись: обработка древесины и производство изделий из дерева, производство прочих неметаллических минеральных продуктов (производство теплоизоляционных материалов, изделий из бетона и цемента), производство химических продуктов, производство машин и оборудования. В городе осуществляют деятельность 5 крупных разнопрофильных промышленных предприятий, среди которых всемирно известные предприятия с иностранными инвестициями: ООО «Урса Евразия», ООО «ЮПМ-Кюммене Чудово», ООО «Эс. Си. Джонсон».

Объём отгрузки товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по крупным и средним предприятиям муниципального района в обрабатывающих производствах в сопоставимых условиях достиг более 8,5 млрд руб. (119 % к 2017 году).

Транспорт

Железнодорожный транспорт 
Город стоит на железной дороге Санкт-Петербург — Москва, в 118 км от Санкт-Петербурга, в 532 км от Москвы и в 73 км от Великого Новгорода.

Железнодорожные станции:
 Чудово-Московское, Чудово-Новгородское, Чудово-Кировское

Городской общественный транспорт 
В городе действуют четыре городских автобусных маршрута:
 № 1: Больница — Улица Некрасова — Октябрьская улица — Улица Гагарина (магазин «Катерина») — улица Иванова — Успенское
 № 2: Больница — Улица Некрасова — Октябрьская улица — Улица Лермонтова — Улица Губина — Новопарковая улица — Улица Мира — Фестивальная улица — Грузинское шоссе — Улица Большевиков — Восстание
 № 2а: Больница — Улица Некрасова — Октябрьская улица — Улица Лермонтова — Улица Губина — Новопарковая улица — Улица Мира — Фестивальная улица — Грузинское шоссе — ЧуЗЭМ — Улица Большевиков — Восстание
 № 3: Больница — Улица Некрасова — Октябрьская улица — Улица Лермонтова — Вокзальная улица — улица Ленина - улица Свободы - Восстание

Автотранспорт 
В 1 км от города Чудово расположена федеральная автомобильная дорога . В городе Чудово действуют восемь пригородных маршрутов:

 № 101: Чудово — Краснофарфорный
 № 102: Чудово — Серебряницы
 № 102а: Чудово — Оскуй
 № 103: Чудово — Селищи
 № 104: Чудово — Пионер
 № 105: Чудово — Переход
 № 106: Чудово — Высокое
 № 107: Чудово — Вяжищи

и два междугородных:

 № 226: Чудово — Новгород
 № 303: Чудово — Новгород — Старая Русса

Средства массовой информации 
 Телеканал Новгородское областное телевидение — кабельное вещание
 Телеканал «53 Регион» — кабельное вещание
 «Радио-53» 107,2 FM
 Газета «Родина» администрации Чудовского муниципального района

Достопримечательности 

В Чудове расположен дом-музей Н. А. Некрасова — охотничий домик поэта, восстановленный после Великой Отечественной войны.

Церковь Казанской иконы Божией Матери, построенная в 1904—1906 годах в неорусском стиле.

Международные связи 
Город-побратим: Парайнен (Финляндия ).

Чудово поддерживает также тесные связи со шведским городом Кумла.

В честь Парайнена и британского города  — родины компании «Кэдбери» — в Чудове названы, соответственно, улица и переулок.

Люди, связанные с городом 

Родились в Чудове:
 Варвара (Трофимова) (Игуменья Варвара II) (1930—2011) — монахиня Русской православной церкви, настоятельница ставропигиального Пюхтицкого монастыря.
 Дмитренко, Людмила Васильевна (р. 1932) — российский переводчик французской литературы.
 Корнев, Герасим Яковлевич (1866—1924) — русский учёный, специалист по льноводству
 Северин, Гай Ильич (1926—2008) — академик Российской академии наук, доктор технических наук, профессор; чемпион СССР по горным лыжам.
 Хрипель, Геннадий Тимофеевич (р. 1949) — российский политик, член Совета Федерации Федерального Собрания РФ с января 1996 года по май 2007 года
 Чучелов, Борис Алексеевич (1916—1983) — советский футболист, нападающий. Мастер спорта СССР
 Шишкина, Марина Анатольевна (р. 1960) — российский политический и общественный деятель, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга V созыва

Проживали в Чудове:
 Ломанов Александр Иванович (?—1942) — моряк, служил на крейсере «Аврора», принимал участие в штурме Зимнего дворца. Жил в Чудово на ул. Железнодорожная, 29.
 Некрасов, Николай Алексеевич (1821—1888) — поэт, писатель, классик русской литературы. В доме, где жил поэт, был создан музей.
 Солдатов, Иван Алексеевич (1922—1945) — Герой Советского Союза, родился в селе Вышнее Большое Воловского района Липецкой области. В городе Чудово он обучался в лётном училище.
 Струговщиков, Александр Николаевич — русский поэт, переводчик из дворянского рода Струговщиковых. Имел имение в Чудово. Так же тут жили его дети. На земле, ранее принадлежавшей ему, была построена железнодорожная станция. В его доме после революции 1917 года находился сельский совет. У Струговщикова в Чудово была небольшая картинная галерея, картины из которой сейчас находятся в галереях Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга. Также у Струговщикова в Чудово была небольшая частная школа.
 Успенский, Глеб Иванович (1843—1902) — писатель. Дом-музей в деревне Сябреницы Чудовского района недалеко от Чудово.
 Круглов, Максим (р. 1989) — профессиональный российский скейтбордист, победитель Simple Session 2013.

Галерея

Примечания

Литература 
 
 В. Н. Папешин. Историческое прошлое города Чудово

Ссылки 
 Сайт администрации города Чудово 

Населённые пункты Чудовского района
 
Районные центры Новгородской области
Муниципальные образования Чудовского района
Городские поселения Новгородской области